Об'єкти NGC
Візничий (сузір'я)
Відбивні туманності
Астрономічні об'єкти, відкриті 1790